Milan Hafner, slovenski hokejist, * 18. junij 1977, Jesenice.

Hafner je dolgoletni član kluba HK Acroni Jesenice, v zadnjem delu kariere pa je igral za HK Triglav Kranj. Leta 2007 je kot član slovenske reprezentance nastopil na Svetovnem prvenstvu D1, kjer je dosegel dva gola na petih tekmah.

Tudi njegova oče Edo in brat Tomo sta oziroma sta bila hokejista.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C2
| 95
|
| 5
| 6
| 2
| 8
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 96/97
|
| 10
| 7
| 2
| 9
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 6
| 3
| 9
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Alpska liga
| 98/99
|
| 29
| 4
| 6
| 10
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 27
| 1
| 4
| 5
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 99/00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 6
| 0
| 5
| 5
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 19
| 7
| 10
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 20
| 2
| 2
| 4
| +5
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Pergine
| Italijanska liga
| 01/02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Sportina Bled
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 25
| 9
| 6
| 15
|
| 36
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| HK HIT Casino Kranjska Gora
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 6
| 1
| 0
| 1
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SG Pontebba
| Italijanska liga
| 04/05
|
| 34
| 15
| 4
| 19
|
| 40
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 8
|-
| HK Alfa
| Interliga B
| 06/07
|
| 5
| 3
| 3
| 6
|
| 26
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 24
| 10
| 11
| 21
|
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1
| 07
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| +1
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Alfa
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 26
| 5
| 8
| 13
|
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 33
| 15
| 21
| 36
|
| 90
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 4
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 09/10
|
| 23
| 14
| 11
| 25
|
| 67
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 10
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 09/10
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 8
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slohokej liga
| 10/11
|
| 23
| 9
| 15
| 24
|
| 63
|
| 1
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|-
| HK Triglav Kranj
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| HK Jesenice Mladi
| Slovenska liga
| 12/13
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 4
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 351
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 120
| bgcolor="#7FFF00" | 246
| bgcolor="#7FFF00" | +6
| bgcolor="#7FFF00" | 629
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 11
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 44
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Bled
Hokejisti HC Pergine
Hokejisti SG Pontebba
Hokejisti HK Alfa
Hokejisti HK Triglav Kranj
Hokejisti HK Jesenice Mladi
Jeseniški športniki